ASW може стосуватись наступного:
 Akademia Spraw Wewnętrznych — Академія Внутрішніх Справ при МВС Польщі, Варшава
 Application SoftWare — прикладне програмне забезпечення шведської фірми IBS
 Anti Submarine Warfare — антисубмаринна війна, один з видів військових дій на морській території
 Air Southwest — британська авіакомпанія
 Ambrosia Software — компанія, що створює переважно Макінтош-сумісне програмне забезпечення
 Anti-submarine warfare — військова атака по субмаринам
 Artificial seawater — штучна морська вода
 Aswan International Airport — Асван, міжнародний аеропорт в Єгипті
 aSmallWorld — соціальна мережа, на зразок XING або LinkedIn
 A Softer World — канадійський вебкомікс
 Arc System Works — розробник відеоігор
 Actual silver weight — нумізматичний термін
 American School of Warsaw — міжнародна школа у Варшаві, Польща